John Granville peut se référer à :
 John Granville (1628-1701),  de Bath, aristocrate anglais ;
 John Granville (1665-1707),  Granville, homme politique anglais ;
 John Granville (1974-2008), diplomate américain assassiné au Sud-Soudan.